

Codici 
 NR – codice vettore IATA di Pamir Air
 nr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ndebele meridionale
 NR – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Nauru

Informatica 
 .nr – dominio di primo livello di Nauru

Musica 

NR – Casa discografica italiana attiva per poco tempo negli anni sessanta

Sport 
 NR – nelle statistiche di vari sport, record nazionale (National record)

Altro 
 Nr. – abbreviazione di numero
 NR – targa automobilistica di Neuwied (Germania)
 NR – targa automobilistica di Nitra (Slovacchia)
 NR – azienda italiana di abbigliamento sportivo
 Honda NR – motocicletta della Honda
 Non residente
 NR – Acronimo di National Review, una rivista statunitense
 5G NR ("New Radio") – tecnologia per le reti di telecomunicazioni 5G